Dorfkirche Betten steht für
Dorfkirche Betten (Niederlausitz)
Dorfkirche Betten VS, Schweiz